Перун — у старослов'янській міфології бог грому і блискавки, повелитель дощу, творець земних урожаїв та покровитель хліборобства, покровитель шлюбів
 «Перун» — українське видавництво, що спеціалізується на навчальній літературі.
 Бог Перун — астероїд головного поясу, відкритий 20 жовтня 1984 року
 Чорногорський перун — золота монета.
 Перун — українське прізвище
 Криштоф Перун Радзивілл — прізвисько шляхтича Великого князівства Литовського.
 Перун Олександра Степанівна — соліст модерн-балету «Життя» (Львів), заслужений художник України.

Топонім 
 Перун — село в Україні, Запорізька область, Вільнянський район, Дніпровська сільська рада.

Див. також 
 Перуни — заповідне урочище, втрачений об'єкт природно-заповідного фонду України.
 Перунка — село на Лемківщині, Польща.

Примітки